Municipio de Berwyn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Berwyn (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Berwyn (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.